Octopodotus är ett släkte av svampar. Octopodotus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Octopodotus